Раи́са Влади́мировна Э́туш (род. 20 сентября 1955, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (1994).

Биография 
Родилась в семье актёра Владимира Этуша (1922—2019) и преподавательницы английского языка Нины Александровны Крайновой (1927—2000).

Работала в Московском академическом театре сатиры. Среди исполненных ролей — Раневская («Вишнёвый сад», Плучек). В 1994 году вышла замуж за бизнесмена и уехала в США.

В 2002 и 2004 годах находилась в России. Также приезжала на меропрития, посвящённые столетию её отца в мае 2022 года.

Творчество

Роли в театре

Фильмография 
  — «Доктор философии» — Славка
  — «Цезарь и Клеопатра»
  — «Вокзал для двоих» — официантка Люда
  — «Месье Ленуар, который…» — Мари Бланш
  — «Макар-следопыт» — дочь Ираклия
  — «Валентина Георгиевна, Ваш выход!» (документальный фильм, играет саму себя)
  — «Нам 75!» — Раневская

Примечания 

Этуши
Персоналии:Московский театр сатиры